Rohrau heißen folgende geographische Objekte:

 Rohrau (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Rohrau (Gemeinde Vorderweißenbach), Ortslage bei Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Rohrau (Gärtringen), ein Ortsteil von Gärtringen (Baden-Württemberg)
 Schloss Rohrau, ein Schloss in Niederösterreich

Rohrau ist ein Namensteil folgender Personen:
 Friedrich August von Harrach-Rohrau (1696–1749), böhmischer Gesandter
 Johann Rohr von Rohrau (1775–1855), österreichischer Generalmajor und Brigadekommandeur

Siehe auch: 
 Harrach zu Rohrau (Adelsgeschlecht)
 Haus Liechtenstein, Rohrauer Linie (Adelsfamilie)
 Rohrauerhaus
 Rohrauer Straße
 Rohrauer Größtenberg